Malcolm Sinclair (1690–1739) – szwedzki szlachcic, oficer i dyplomata
 Malcolm Sinclair (ur. 1948) – brytyjski arystokrata i polityk, 20. hrabia Caithness
 Malcolm Sinclair (ur. 1950) – brytyjski aktor